Геногеография — научная дисциплина, изучающая географическое распространение генетических признаков живых организмов, в том числе человека, по различным географическим районам Земли.

В 1928 году геногеографию, как отдельное понятие, впервые ввёл в науку советский генетик, академик Александр Сергеевич Серебровский.

Значительный вклад в развитие этого направления науки внёс известный советский антрополог и генетик Юрий Григорьевич Рычков.

Геногеографические исследования генофонда человечества, как правило, включают картографический анализ распространения генетических маркеров (в том числе — гаплогрупп) в популяциях крупных регионов и детальное изучение ряда конкретных популяций. Проводятся экспедиционные исследования и генотипирование различных ДНК и классических маркеров: мтДНК, Y-хромосом, генетико-биохимических и других генетических маркеров.
 
С 2005 года в планетарном масштабе реализуется международный проект «Генография» — крупнейший геногеографический проект, исследующий изменчивость мтДНК и Y-хромосом населения территории Земли, имеющий целью составление детального генетического атласа народов мира и изучение древних миграций людей. Бюджет проекта превышает 40 миллионов долларов США. Проект «Генография» финансируется Географическим обществом США, IBM и рядом спонсоров.

См. также 
 Александр Сергеевич Серебровский
 Геном человека
 Гаплогруппы
 Миграция населения
 Курганная гипотеза
 Y-хромосомные гаплогруппы в этнических группах
 Теории прибрежных миграций

Примечания

Ссылки 
 Приблизительный вариант генетического атласа народов мира
 
 Степан Кравченко, Никита Максимов."Зри в корни", «Операция „Чистые Рюрики“», «Финно-угрюриковичи»(«Русский Ньюсвик»)
 Геногеография и генетика
 
 Проект «Генография»
 The Genographic project
 RacialReality: Географическое представление основных компонентов генетического разнообразия европейского региона.
  Геногеографическое изучение генофонда Евразии 
 Atlas of the human journey

Фильмография 
 «Загадки ДНК: поиски Адама» () — научно-популярный фильм, снятый National Geographic в 2006 г.
 «Родословная человечества» () — научно-популярный фильм, снятый National Geographic в 2009 г.

Генетический анализ
Эволюционная биология
Социальная география
Этнология
Демография
Гаплогруппы
Популяционная генетика
Антропогенетика
Микроэволюция